Piemonte
 Chiesa del Patrocinio di San Giuseppe – Torino

 Trentino
 Chiesa del Patrocinio di San Giuseppe – Bosentino, frazione di Altopiano della Vigolana
 Chiesa del Patrocinio di San Giuseppe – Albaredo, frazione di Vallarsa

Pagine correlate 
 Ex chiesa di San Giuseppe
 Chiesa di San Giuseppe